sabaki – technika w karate
 Sabaki – odcinek rzeki Athi w Afryce